Estación de Xirivella puede hacer referencia a una de las dos estaciones de ferrocarril que llevan el nombre de la ciudad Chirivella:

  Estación de Chirivella-Alquerías, estación pasante de la línea C-3 de Cercanías Valencia desde 2000.
  Estación de Chirivella-El Alter, estación término de la línea C-4 de Cercanías Valencia desde el 17 de abril de 2007, anteriormente había sido pasante de la línea. 

Anexos:Ferrocarriles metropolitanos